Purkyně bzw. Purkinje bezeichnet:

 Jan Evangelista Purkyně (1787–1869), tschechischer Physiologe und Landtagsabgeordneter
 Josef Heinrich Purkyně (1793–1833), tschechischer Techniker, Bruder von Jan Evangelista
 Karel Purkyně (1834–1868), tschechischer Maler, Sohn von Jan Evangelista

Nach Jan Evangelista Purkyně wurden außerdem benannt:
 (3701) Purkyně, Asteroid
 Purkinjezelle, Nervenzelle